

Geografia
 Châtelain – comune francese situato nel dipartimento della Mayenne
 Camblain-Châtelain – comune francese situato nel dipartimento del Passo di Calais
 Lignières-Châtelain – comune francese situato nel dipartimento della Somme

Persone
 Jérémy Chatelain (1984) – cantante francese
 Christine Chatelain (1985) – attrice canadese
 Émile Châtelain (1851-1933) – latinista e paleografo francese
 Eugène Chatelain (1829-1902) – operaio, poeta e giornalista francese
 Louis Chatelain (1883-1950) – storico, archeologo e docente francese

Altro
 USS Chatelain (DE-149) – cacciatorpediniere della classe Edsall costruito per la US Navy durante la seconda guerra mondiale